Das Al Ahram International 2001 fand vom 3. bis 9. September 2001 in Gizeh, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Gesamtpreisgeld betrug 75.000 US-Dollar.

Titelverteidiger Peter Nicol sicherte sich erneut den Turniersieg mit einem 15:8-, 17:15- und 15:12-Erfolg gegen Jonathon Power. Es war sein dritter Titel beim Al Ahram International in Folge und vierter Titelgewinn insgesamt bei dem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, darunter acht Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Mohammed Abbas einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2001
PSA World Tour 2001/02